«Перепра́ва» — футбольный турнир для молодёжных команд:
* «Переправа» — проводился в СССР.
 «Переправа» (Кубок ПФЛ «Переправа») — проводится в России (в 2002—2009 годах — Кубок ПФЛ «Надежда»).